Farmer (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Farmer City població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Chris Farmer (Minnesota, 1984) 
 John Farmer (Anglaterra, c. 1570 - c. 1601), compositor madrigalista anglès 
 Mylène Farmer, (1961, Montreal, Canadà), cantant en francès, autora, productora i actriu ocasional
 Nancy Farmer (1941, Phoenix, Arizona), escriptora de literatura juvenil estatunidenca